
Термин ДОМ има више значења.

 Демократска обнова Македоније
 2,5-Диметокси-4-метиламфетамин
 Објектни модел документа (од )